Polony ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Polony (* 1939), polnische Theater- und Filmschauspielerin
 Arthur Polony (1880–1943), siebenbürgisch-sächsischer Politiker, Jurist und Journalist